Финка Санта Инес има више значења:

 Финка Санта Инес (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Финка Санта Инес (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику